Prințesa Margaret se poate referi la:

 Prințesa Margaret, Contesă de Snowdon (1930–2002), fiica regelui George al VI-lea al Regatului Unit și a Elisabetei Bowes-Lyon; sora reginei Elisabeta a II-a a Regatului Unit
 Prințesa Margriet a Olandei (n. 1942), fiica reginei Juliana a Olandei; sora reginei Beatrix a Olandei
 Prințesa Margaret de Connaught (1882–1920), fiica Prințului Arthur, Duce de Connaught și nepoată a reginei Victoria
 Prințesa Margaret a Prusieia (1872–1954), fiica împăratului german Frederick al III-lea și a Prințesei Regale Victoria
 Prințesa Margaret a Danemarcei (1895–1992), fiica Prințului Valdemar al Danemarcei și nepoata regelui Christian al IX-lea al Danemarcei și al reginei Louise de Hesse-Kassel 
 Prințesa Louise Margaret a Prusiei (Ducesă de Connaught prin căsătorie) (1860–1917), soția Prințului Arthur, Duce de Connaught, al treilea fiu al reginei Victoria